Christian Petry ist der Name folgender Personen:

* Christian Petry (Pädagoge) (1941–2018), deutscher Pädagoge, Sozialwissenschaftler und Historiker 
 Christian Petry (Politiker) (* 1965), deutscher Politiker (SPD)